Gody (tylko l.mn.):
 uroczystości weselne, połączone z wystawnym przyjęciem i tańcami
 nazwa rocznicy małżeńskiej (np. złote gody) → patrz rocznice ślubu
 okres godowy u zwierzyny:
 rykowisko u jeleni
 cieczka lisów
 tokowisko cietrzewi
 Święto Godowe – święto wywodzące się ze słowiańskiej tradycji ludowej.
 Gody – w Kościele rzymskokatolickim okres od pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia do Trzech Króli, a po nim następuje okres karnawału.
 Gody – gra karciana wydawnictwa Portal
 Gody (ob. część wsi Gody-Dobrowódka) – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kołomyjskim.